

Toponyme 
 Sint-Agatha, nom néerlandais de Sainte-Agathe, village néerlandais de la commune de Cuijk.
 Sint-Agatha-Berchem, nom néerlandais de Berchem-Sainte-Agathe, localité et commune belge de la région de Bruxelles.
 Sint-Agatha-Rode, nom néerlandais de Rhode-Sainte-Agathe, localité de la province belge de la Province du Brabant flamand

Voir aussi:
 Sainte Agathe (saintes)
 Sainte-Agathe (toponymes)
Homonymie de toponyme